Kontio est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anna-Julia Kontio (née en 1991), cavalière finlandaise de saut d'obstacles
Jorma Kontio (né en 1953), driver de trot attelé finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois